Разъе́зд № 105 — железнодорожный разъезд Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги расположенный в Кыштымском городском округе Челябинской области.

История 
Разъезд открыт в эксплуатацию в 1969 году.

В марте 2008 года был открыт также для работы на железнодорожном пути необщего пользования, принадлежащем ПО «Маяк». Используется по сей день.

Применение 
Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

Прием и выдача в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на станциях.

Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 20 т на подъездных путях.

См. также 

 Разъезд 105 км

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги
Экономика Кыштыма